cickafark (növényfaj), közönséges cickafark, Achillea millefolium
 cickafark (növénynemzetség), Achillea, fajai magyar nevében mindig ott a „cickafark”